Stieve är ett tyskt efternamn som burits av bland andra:

 Felix Stieve (1845–1898), tysk historiker
 Friedrich Stieve (1884–1966), tysk skriftställare och diplomat
 Hermann Stieve (1886–1952), tysk anatom och histolog

Tyska efternamn